Víborg, ciutat de l'óblast de Leningrad a Rússia 
 Municipi de Viborg, municipi danès que va ser creat el 2007 com a part de la reforma municipal danesa 
 Comtat de Viborg o Viborg Amt , comtat al centre-nord de la península de Jutlàndia, Dinamarca 
 Viborg (Dinamarca), ciutat danesa del centre de la península de Jutlàndia, capital del municipi de Viborg 
 Viborg (Dakota del Sud), ciutat dels Estats Units